Le tournoi Carol Weymuller Open 1997 est l'édition 1997 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 30 octobre au 3 novembre 1997 à New York. Le tournoi est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 32 participantes dont 16 têtes de série. 

La championne du monde et   mondiale Sarah Fitz-Gerald s'impose en finale face à Michelle Martin.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en octobre 1997
Sport aux États-Unis en novembre 1997
Sport à New York en 1997
Squash en 1997